Гри́нхофф () — фамилия. Известные носители:

 Гринхофф, Брайан (род. 1953) — английский футболист.
 Гринхофф, Джимми (род. 1946) — английский футболист.